Hohenstaufen kan henvise til

 Hohenstaufen (bjerg) - et bjerg i Schwäbische Alb i Tyskland
 Hohenstauferne - en adelsslægt med stambord på bjerget Hohenstaufen